Завадка — топоним.

Населённые пункты

Польша 
 Завадка — село в гмине Голча Мехувского повята Малопольского воеводства.

Словакия 
 Завадка — село в Прешовском крае.

Украина 
 Завадка — село в Воловецком районе Закарпатской области.
 Завадка — село в Калушском районе Ивано-Франковской области.
 Завадка — село в Стрыйском районе Львовской области.
 Завадка — село в Самборском районе Львовской области.

Реки 
 Завадка — река в Львовской области Украины, приток реки Стрый.